Qenaz ou Kenaz, ou encore Knaz (en hébreu קְנָז), est le nom de plusieurs personnages du Tanakh :

 Qenaz, fils d’Éliphaz et petit-fils d’Ésaü, est un chef édomite (Gn 36 :11, 15 et 42). Il s’agit peut-être de l’ancêtre des Qenizzites.

 Qenaz, frère cadet de Caleb, est le père d’Othoniel (Jos 15:17, Jg 1:13, 1 Ch 4:13). Il appartient à la tribu de Juda. Le Pseudo-Philon voit en lui le premier juge d’Israël après Josué.

 Qenaz est un petit-fils de Caleb (1 Ch 4 :15).

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament
Livre des Juges
Homonymie